Шаба́нова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Шабанова, Алла Сергеевна (род. 1982) — российская конькобежка.
 Шабанова, Анна Николаевна (1850—1932) — российский медик, писатель и общественный деятель.
 Шабанова, Ирина Николаевна (род. 1938) — советский физик, доктор наук, профессор.
 Шабанова, Оксана Евгеньевна (род. 1985) — российская баскетболистка.
 Шабанова, Раиса Ивановна (1938—2012) — советская и российская радиоведущая.
 Шабанова, Рафига Махмудовна (род. 1943) — азербайджанская и советская гандболистка.
 Шабанова, Татьяна Даниловна (род. 1967) — украинская пианистка, композитор.
 Шабанова, Юлия Владимировна (род. 1982) — российская легкоатлетка.

 Топоним 
 Шабанова Гора — деревня в Череповецком районе Вологодской области.